Эфиопский батальон (кодовое наименование — , ) — пехотный батальон из состава 1-й дивизии императорской гвардии Эфиопии, участвовавший в Корейской войне в составе сил ООН.

История 
Батальон находился в зоне боевых действий с мая 1951 по апрель 1953 года. Был придан 7-й дивизии Армии США и участвовал в ряде боевых операций.

Эфиопский батальон зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Несмотря на разницу в климате и природном ландшафте между Эфиопией и Кореей, эфиопы весьма успешно принимали участие в боевых действиях.

Всего 3 600 эфиопских солдат прошли через корейскую войну (по 1 200 в год).

Потери 
Потери батальона составили 122 военнослужащих убитыми, 566 получили ранения различной степени тяжести.

Награды 
Батальон был удостоен благодарностей от правительств США и Южной Кореи.

Галерея

Ссылки 
 A Friend in Need
 Ethiopian Korean War Veterans Stories

Иностранная военная интервенция в Корее
Батальоны Эфиопии
Воинские части и формирования, созданные в 1951 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1965 году